Добея () — деревня в Шумилинском районе Витебской области Белоруссии. Административный центр Добейского сельсовета. Население 271 человек (2009).

География 
Добея расположена в 7 км к юго-западу от райцентра, посёлка Шумилино. Добея стоит на восточном берегу Добеевского озера, вдоль протоки в него из озера Круглик. Через деревню проходит шоссе Шумилино — Бешенковичи.

История 
В описании Полоцкой земли, составленном в 1552 году, есть сведения о «Добейской земле», где «Богдан Михайлович мает пущу, лес будёный, а в Добеях два человеки, которые ему с пашни своей всякого убожжа четьвёртый сноп дають и по дню в неделю служать».

На карте Полоцкого княжества, выгравированной в XVI веке в Риме, среди прочих населённых пунктов указана и Добея.
В книге «История русской церкви» том 4, автор Митрополит Мака́рий (М.П. Булгаков)упоминается о том, что «в Витебске — два монастыря: Богородицкий и существовавший в Добее погосте близ Витебска, 1406 г.».Ещё один документ, подтверждающий сведения о монастыре есть в книге А.П. Сапунова «Витебская старина»: «…в Добее (погост, недалеко от Витебска) также существовал православный монастырь; ныне на сем месте находится приходская церковь».
Эти данные дают основание считать 1406 год — годом первого упоминания деревни Добея.

В книге А. П. Сапунова «Витебская старина» есть документ № 249, датируемый 17-25 июля 1752 года. Где говорится о том, что в селе Добея существовала деревянная униатская церковь. Во время праздника Сошествия Святого Духа проходила ярмарка. В этом же году церковь сгорела, и прихожане церкви начали строить каменную, в 1793 году она была построена(разрушена в годы Великой Отечественной войны 1942 г.).
 
Деревня Добея упоминается в документе «Инвентарь фольварков на Российской стороне, принадлежавших к Бешенковическому имению графа Литтавора-Хрептовича». Составлено 28 сентября 1781 год.
В 1864 году в Добейской церкви Святого Духа — было 3 374 прихожанина — 1665 муж., 1719 жен.

Ещё совсем недавно считалось, что образование в Добею пришло после Октябрьской революции 1917 года. Но обнаруженные документы в «Памятных книжках Витебской губернии», говорят о том, что уже в 1866 году существовало Добейское волостное училище (15 учеников). А в 1882 году упоминается народное училище, основанное в 1868 году. В 1889 году в нём обучалось 43 мальчика.
С 1883 года существовала церковно-приходская школа, в 1889 году в ней обучалось 16 мальчиков.

В 1905 году в Михаловщинской волости с центром Любичи существовали: Погост Добея, принадлежащий Духовному православному ведомству, 2 двора, 7 душ мужского, 1 женского пола. Застенок Добея, принадлежащий Фадееву, мещанину, старообрядцу, 7 дворов, 25 душ мужского, 25 женского пола. Деревня Добея, Боськовское сельское общество, 7 дворов, 29 душ мужского, 26 женского пола. Всего 112 человек.

В январе 1921 года принято решение об открытии в с. Добеяизбы-читальни, одной из первых в Сиротинском районе.

20 августа 1924 года был образован Добейский сельсовет. В феврале 1928 года в деревне Боськово Добейского сельсовета был создан первый в районе колхоз «Искра», который возглавил М.А. Ильинец. Гордостью колхоза «Искра» в конце 1930-х годов была А. Ляхнович — первая женщина-трактористка в колхозе.

Великая Отечественная война добралась до деревни Добея на 12-й день — 4 июля. За четыре года оккупации на территории Добейского сельсовета погибло 369 человек, в том числе 186 воинов Красной Армии, 64 партизана. Было замучено и расстреляно 85 человек гражданского населения, 34 были уведены в Германию. 129 воинов-земляков погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

После войны жители деревни и колхозы стали восстанавливать свои хозяйства. Так в 1967 году в колхозе «Искра» уже было 169 коров, 311 телят и 433 свиней. Начал строиться новый посёлок. Было построено 5 двухквартирных домов. Из 96 хозяйств 80 новых домов было построено за послевоенные годы.

В центре колхоза расположились клуб колхоза «Искра» на 70 мест и библиотека с книжным фондом в 199 экземпляров.

В 2003 году колхозы «Искра» и «Правда» были переименованы в «Приозёрный» и «Будавесць» соответственно. В 2004 году их объединили в одно крупное хозяйство с названием СПК «Калгас Прыазёрны», руководителем которого стал В.В. Юхновец.

На территории деревни расположено братское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где захоронено более 260 человек.

Примечания 

Населённые пункты Шумилинского района